У Цзяси́нь (; ) — китайская лучница. Двукратный серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2013 года в Уси, участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Карьера 
У Цзясинь начала заниматься стрельбой из лука в 2010 году, в 2013 впервые в карьере приняла участие в международных соревнованиях.

У Цзясинь вошла в состав сборной Китая на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там она выступила как в индивидуальном, так и в командном турнирах. В предварительном раунде китаянка набрала 653 очка, из которых 15 выстрелов оказались «десяткой» и 10 пришлись во внутреннюю «десятку». Благодаря этому результату она стала шестой сеяной, а сборная Китая набрала 1933 очка. В женском командном турнире У и ее соотечественники Цао Хуэй и Ци Юйхун вышли в четвертьфинал, будучи третьей сеяной командой, но сразу же проиграли итальянкам со счётом 3:5. В женском одиночном турнире У Цзясинь победила японку Юки Хаяси (7:1), молдавскую лучницу Александру Мырку (6:0) и соотечественницу Ци в перестрелке. Однако затем она попала на титулованную кореянку и олимпийскую чемпионку 2012 года Ки Бо Бэ, которой уступила 2:6.

У Цзясинь в 2016 году впервые в карьере участвовала в финале Кубка мира в Оденсе, куда попала благодаря серебряной медали на этапе в Медельине. Она стала четвёртой, уступив в матче за бронзу Тань Ятин из Китайского Тайбэя.

Примечания

Ссылки 

Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки из лука Китая
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2020 года